Никола́й Алекса́ндрович Засе́цкий (1855—1917) — русский медик.

Биография 
Родился в дворянской семье. Окончил Вологодскую гимназию с серебряной медалью и поступил в 1875 году в Медико-хирургическую академию. После окончания академии в 1880 году был оставлен при ней для подготовки к профессорскому званию. Избрав своей специальностью внутренние болезни, Засецкий остался для их изучения при клинике профессора В. А. Манассеина, где был сначала ординатором, а потом ассистентом клиники. Через три года после окончания академии Н. А. Засецкий защитил докторскую диссертацию и был признан 14 мая 1883 года доктором медицины, а через некоторое время его избрали приват-доцентом по диагностике и клинике внутренних болезней при Медико-хирургической академии.

В 1884—1886 годах он работал в клиниках за границей, преимущественно, в Вене. По возвращении в Россию Засецкий был назначен экстраординарным профессором на кафедру частной патологии и терапии Казанского университета. С 1893 года — ординарный профессор  на кафедре частной патологии. 

В 1903 году Засецкому было поручено заведование кафедрой госпитальной терапевтической клиники.

В 1911 году в связи с 25-летием преподавательской деятельности в университете Н. А. Засецкий был удостоен звания заслуженного профессора.

Учениками Н. А. Засецкого были Л. Л. Фофанов, Г. А. Любенецкий, М. Н. Михайлов.

Избранные труды 
 «О влиянии лихорадочного состояния на азотистый обмен веществ в теле и на усвояемость азотистых частей молока» (диссертация, М., 1883);
 «О желудочном соке лихорадящих» («Военно-медицинский журнал», 1879, III);
 «О влиянии потения на пищеварительную силу желудочного сока и кислотность мочи» (там же, II);
 «О противулихорадочных способах лечения» («Врач», 1884);
 «О влиянии мышечных движений на обмен азотистых веществ» (там же, 1885).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографическая справка
 Доктор медицины

Терапевты Российской империи
Выпускники Вологодской гимназии
Преподаватели Казанского университета